Андрей Будаев:

 Будаев, Андрей Владимирович (род. 1960) — российский дипломат, специалист-международник, кандидат политических наук, Генеральный консул Российской Федерации в Рио-де-Жанейро.
 Будаев, Андрей Николаевич (1963—2019) — российский художник, фотохудожник.